Paul Brasack ist der Name folgender Personen:

* Paul Brasack (Bildhauer), deutscher Bildhauer 
 Paul Brasack (Marineoffizier) (1916–2013), deutscher Marineoffizier